Zhang Yuan (1963) – regista cinese
Zhang Yuan (1989) – calciatore cinese